Charles d'Aragon (1421-1461), roi légitime de Navarre sous le nom de Charles IV.
 Charles d'Aragon (1911-1986), résistant et homme politique français.